Натионале Слёйтингспрейс () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в середине октября в окрестностях бельгийской деревни Пютте-Капеллен. Будучи основанной в 1929 году, является одной из заключительных гонок европейского велошоссейного календаря. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour как гонка категории 1.1. В 2016 году являлась одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт
 Натионале Слёйтингспрейс на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Велошоссейный кубок Бельгии